Pagliaresi – abitanti di Pagliara dei Marsi
Pagliaresi – abitanti di Pagliare di Sassa
Pagliaresi – abitanti di Pagliaro